Román, nombre de varón de origen latino que significa guerrero romano que consiguió un honor alto..

 Santoral y tradición cristiana 
 29 de febrero, San Román;
 18 de noviembre, San Román de Antioquía;
 6 de octubre, San Román de Auxerre;
 23 de octubre, San Román de Rouen;
 18 de abril, Beato Román Archutowski;
 14 de octubre, Beato Román Lysko;
 6 de noviembre, Beato Román Martín Mata;
 12 de octubre, Beato Román Sitko.

 En otros idiomas 
En catalán, Romà; en francés, Romain; en italiano, Romano; y, en portugués, Romão.

En inglés y alemán se escribe Roman''. Es un nombre común en la nobleza de Rusia, en Argentina y en algunas zonas de Francia y España, principalmente en el centro y norte.

Personajes famosos con este nombre 
 Román Baldorioty de Castro, político puertorriqueño
 Román Collado torero español;
 Román Románov, príncipe ruso;
 Román Abramóvich, oligarca israelí;
 Roman Herzog, expresidente de la República Federal de Alemania;
Román Lozinski, periodista y locutor venezolano;
 Roman Pavlyuchenko, futbolista ruso;
 Roman Polanski, cineasta judío;
 Juan Román Riquelme, exfutbolista argentino;
 Roman Weidenfeller, futbolista alemán;
 Román Rodríguez, político español, Presidente del Gobierno de Canarias (1999-2003);
 Roman Yagupov, líder del grupo moldavo Zdob şi Zdub de música rock;
 Romain Grosjean, piloto francés de Fórmula 1;
 Romain Bardet, ciclista francés;
 Román Teja Sánchez, ciclista mexicano;
 Román Golóvchenko, primer ministro de Bielorrusia;

Personajes famosos con el apellido «Román» 
 Aída Román - deportista mexicana.
 Francisco Román - futbolista chileno.
 Jean Baptiste Roman - escultor francés.
 Jonathan Manuel Roman - jugador mexicano de baloncesto.
 Olga Román - cantante y compositora española.
 Petre Roman - político rumano.
 Antonio Román Jasanada - alcalde de Guadalajara.

Otros 
San Román

Referencias 

Nombres latinos